Juan García puede referirse a:

Futbolistas
 José Juan Figueras García, futbolista español;
 Juan García Díaz, exfutbolista español;
 Juan José García Granero, futbolista español; 
 Juan García Rivas, futbolista venezolano;
 Juan Exequil García, futbolista argentino.
 Juan Ramón García, futbolista español.
 Juan Carlos García, exfutbolista hondureño.
 Juan Camilo García Morales, futbolista colombiano.
 Juan Camilo García Caicedo, futbolista colombiano.
 Juan Camilo García Soto, futbolista colombiano.

Otros
 Juan García de la Hinojosa, conquistador
 Juan García "El peralvillo", argumentista y actor mexicano;
 Juan García Postigo, modelo malagueño, mister mundo 2007;
 Juan García Esquivel, músico mexicano;
 Juan García Damas, escritor español; 
 Juan García Rodenas, escritor español; 
 Juan García Avello y Castrillón, religioso español, obispo de Oviedo;
 Juan García Abrego, narcotraficante mexicano; 
 Juan García Ponce, escritor mexicano; 
 Juan José García Caffi, músico argentino-español;
 Juan García Iranzo, historietista español, también conocido como Iribarren; 
 Juan García Jiménez, torero español, más conocido como Mondeño;
 Joan García Oliver, anarquista español;
 Juan García Hortelano, escritor español; 
 Juan García Del Río, político colombiano;
 Juan García Larrondo, dramaturgo español; 
 Juan García Guillén, religioso mexicano, obispo de Chiapas;
 Juan García Ripollés, pintor y escultor español;
 Juan García Lorenzana, jugador de balonmano español;
 Juan García Marín "Juanito", trompetista español; 
 Juan García de Carvajal, explorador y conquistador español; 
 Juan García Suárez "El Corredera", un fugitivo español ejecutado en 1959; 
 Juan Antonio García Díez, político español;
 Juan Manuel García-Ruiz, científico español;
 Juan Fanning García, marino peruano; 
 Juan José García Corral, torero español;
 Juan Antonio García, desambiguación;
 Juan Carlos García, desambiguación; 
 Juan Francisco García, desambiguación; 
 Juan Martín García, un asesino estadounidense;
 Premio Nacional de Novela Corta “Juan García Ponce”, premio literario mexicano;
 Uva Juan García, una variedad española de uva.